(ur. 1965) – kanadyjski hokeista na trawie, olimpijczyk 
 Michael Muller (ur. 1970) – amerykański fotograf

Zobacz też 
 Michael Müller